

Patronyme 

 Félix Belly (1816-1886), journaliste et voyageur français ;  
 Léon Belly (1827 - 1877), peintre français.

Pseudonyme 

 Belly (1984-), rappeur canado-palestinien.

Toponyme 

 Rivière Belly, cours d'eau canado-américain du Montana et de l'Alberta.
 Le district historique de Belly River Ranger Station, dans le Montana.

Titres 

 Belly (1998), film américain de Hype Williams.

Autres 
 Belly (1991-), groupe de musique rock alternatif américain.

Homonymie de patronyme